Jankowski (forma żeńska: Jankowska, w liczbie mnogiej: Jankowscy) – nazwisko polskie, trzynaste pod względem popularności w kraju. Według bazy PESEL 17 stycznia 2015 r. nosiło je 44 103 Polek i 43 466 Polaków. Pierwsza wzmianka w 1388, należy do grupy nazwisk odmiejscowych – od miejscowości Jankowo, Jankowice, Janków, Jankówka.

Rody szlacheckie 
Nazwisko Jankowski nosiło kilkanaście polskich rodów szlacheckich, byli to Jankowscy herbu: Amadej, Białynia, Cielątkowa, Dąbrowa, Jankowski, Jasieńczyk, Jastrzębiec, Jelita, Junosza, Korab, Kuszaba, Łada, Lubicz, Nowina, Ogończyk, Pobóg, Poraj, Rawicz, Ryś, Strzemię i Topór.

Lista osób o nazwisku Jankowski, które mają biogram w Wikipedii 
 Antoni Jankowski (1783–1831) – generał Wojska Polskiego
 Augustyn Jankowski (1916–2005) – polski benedyktyn, opat tyniecki, biblista, redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia
 Benedykt Jankowski (pol. XIX wieku) – poeta romantyczny
 Czesław Jankowski (1857–1929) – poeta, krajoznawca, działacz społeczny
 Edmund Jankowski (ujednoznacznienie)
 Edmund Jerzy Jankowski – polski językoznawca, historyk literatury
 Gieorgij Wiktorowicz Jankowski – rosyjski pilot
 Henryk Jankowski (1936–2010) – polski ksiądz katolicki, prałat, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku
 Henryk Jankowski (ujednoznacznienie)
 Jan Jankowski (ujednoznacznienie)
 Jan Stanisław Jankowski (1882–1953) – polski działacz polityczny, Delegat Rządu RP na Kraj
 Jerzy Jankowski (pseud. Jerzy Szum) (1887–1941) – polski poeta, pionier futuryzmu w poezji polskiej
 Jerzy Jankowski (1920–1986) – polski kierowca i konstruktor wyścigowy
 Jerzy Jankowski (ujednoznacznienie)
 Józef Jankowski (1910–1941) – polski ksiądz pallotyn, błogosławiony męczennik II wojny światowej
 Józef Jankowski (ujednoznacznienie)
 Karol Jankowski (1868–1928) – polski architekt, profesor i dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 Kazimierz Jankowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Jankowski (ujednoznacznienie)
 Leon Jankowski (1901–1975) – pułkownik broni pancernych Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 Leon Jankowski (ur. 1914) − poseł, działacz ZSL
 Maciej Jankowski (ur. 1945) – polski działacz związkowy, poseł na Sejm III kadencji
 Maciej Jankowski (ur. 1946) – polski polityk, spawacz, działacz związkowy, poseł na Sejm III kadencji
 Maciej Jankowski – radca prawny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (od 2007)
 Maciej Jankowski (ur. 1990) – polski piłkarz
 Marcin Jankowski – podstoli wyszogrodzki
 Marcin Jankowski (ur. 1984) – polski żużlowiec
 Marcin Jankowski (ur. 1995) – polski e-sportowiec w grze League of Legends 
 Michał Jankowski (1842–1912) – polski pionier Dalekiego Wschodu, biolog i hodowca
 Michał Jankowski (1947–2015) – polski informatyk, działacz podziemia solidarnościowego w latach 1981–1989
 Michał Jankowski (ur. 1987) – polski koszykarz
 Mieczysław Jankowski (1917–2005) – polski tancerz Teatru Wielkiego w Warszawie i pedagog
 Narcyz Jankowski (1827–1910) – polski spiskowiec, więzień Cytadeli, sybirak
 Roman Jankowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Jankowski (1951–2015) – polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej
 Tadeusz Jankowski (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Jankowski (ur. 1931) – polski poeta  
 Zbigniew Jankowski (ur. 1955)  – polski lekkoatleta
 Zenon Jankowski (ur. 1937) – polski pilot myśliwski I klasy, pułkownik lotnictwa w stanie spoczynku, dubler Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego kosmonauty z Polski

Przypisy 

Polskie nazwiska